Monkey Business (deutsch „fauler Zauber“, „Unfug“, „Schabernack“) steht für:

 Originaltitel des Films Die Marx Brothers auf See aus dem Jahr 1931
 Originaltitel des Films Liebling, ich werde jünger aus dem Jahr 1952
 Monkey Business (Album), Studioalbum der Band The Black Eyed Peas
 Monkey Business (Band), tschechische Funk-Band
 Monkey-Business-Affäre, nach dem Namen eines Bootes, das der demokratische Präsidentschaftskandidat Gary Hart 1987 mit einer angeblichen Geliebten besuchte, siehe Gary Hart#Monkey Business